Charles Paulmier est un nom notamment porté par :
Charles-Pierre-Paul Paulmier (1811-1887), avocat et homme politique français ;
Charles-Ernest Paulmier (1848-1907), avocat et homme politique français, fils du précédent.